Леони́д Миха́йлович Во́лков (род. 10 ноября 1980, Свердловск, РСФСР, СССР) — российский политик и общественный деятель, IT-специалист, президент «Anti-Corruption Foundation», руководитель предвыборного штаба Алексея Навального на выборах Президента России 2018 года и впоследствии штаба «забастовки избирателей», который по окончании выборов переквалифицировался в сеть региональных штабов Навального, сооснователь «Общества защиты интернета».

С 1 марта 2009 по сентябрь 2013 года — депутат Екатеринбургской городской Думы. Председатель Центрального выборного комитета, созданного для выборов в Координационный Совет оппозиции, и руководитель предвыборного штаба Алексея Навального на выборах мэра Москвы в 2013 году. Один из создателей партии «Народный альянс» (позднее — «Партия Прогресса», партия «Россия Будущего»), которую из-за состава участников считают «партией Навального». Бывший председатель Свердловского отделения и член Федерального политсовета Партии народной свободы, член федерального политсовета ОДД «Солидарность». Капитан команды Russia-Ural на 10-м Международном турнире юных физиков IYPT в 1997 году, участник чемпионата мира по программированию 2001 года, в котором занял 14-е место (бронзовые медали) в составе команды УрГУ.

В январе 2021 года Следственный комитет России заочно предъявил ему обвинения «‎за вовлечение подростков в незаконные митинги»‎ и объявил его в розыск.

Биография 
Родился 10 ноября 1980 года в Свердловске. Его отец — Михаил Владимирович Волков, профессор, главный научный сотрудник лаборатории комбинаторной алгебры ИМКН «Уральский федеральный университет УРФУ им. первого президента России Б. Н. Ельцина». Мать — Сусанна Борисовна Волкова (Купчик), старший преподаватель кафедры новых информационных технологий в образовании Уральского государственного педагогического университета. Еврей по национальности (на три четверти еврей, на четверть русский), с 2016 года иудаизм является важной частью его жизни. Считает себя евреем по крови и русским по культуре. В базе розыска МВД России его национальность записана как «русский».

В 2002 году окончил математико-механический факультет Уральского государственного университета. В 2005 году окончил аспирантуру Уральского государственного университета и в 2006 году стал кандидатом физико-математических наук, защитив диссертацию на тему «Модели и алгоритмы обработки информации в программных комплексах электронного документооборота».

С 1998 работал программистом в компании «СКБ Контур», занимавшейся разработкой систем электронного учёта и отчётности для бизнеса и бюджетной сферы. В 2004 году занял должность заместителя генерального директора, а в 2007 году возглавил управление федеральных проектов компании. Покинул компанию в 2010 году.

1 марта 2009 года избран депутатом Екатеринбургской городской Думы по избирательному округу № 10 Кировского района (самовыдвижение). Член постоянной депутатской комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию и постоянной депутатской комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике.

В 2011 году совместно с политологом Фёдором Крашенинниковым написал и опубликовал книгу «Облачная Демократия» о перспективах прямой демократии с использованием электронных технологий, в 2013 году её второе издание с предисловием Алексея Навального вышло в издательстве «Кабинетный Учёный».

В 2013 году переехал с семьёй из Екатеринбурга в Люксембург. Вернулся в Россию в конце 2014 года.

В 2018 года Леонид Волков прошёл полугодовое обучение в Йельском университете по программе «Maurice R. Greenberg World Fellows Program».

В августе 2019 года после возбуждения уголовного дела об отмывании денег ФБК Леонид Волков уехал из России. В 2021 году суд заочно арестовал Волкова и объявил в международный розыск. По состоянию на 2020 год проживал в Вильнюсе.

Политическая и общественная деятельность 

С 2009 года — член движения «Солидарность». 10 апреля 2010 года выступил организатором митинга против строительства храма на Площади Труда в Екатеринбурге — мероприятие собрало более 3500 участников и стало самой массовой протестной акцией в городе со времён перестройки. 24 октября 2010 года выступил одним из организаторов митинга в поддержку Егора Бычкова. Также в 2010 году совместно с Андреем Альшевских, Фёдором Крашенинниковым, Константином Киселёвым и Дмитрием Головиным создал в Екатеринбурге комитет «Право выбора» для противодействия попыткам губернатора Александра Мишарина отменить выборы мэра в столице области.

6 июня 2011 года вместе с оппозиционным политологом Фёдором Крашенинниковым представил книгу «Облачная демократия» о перспективах развития института выборов и принципов демократии при помощи информационных технологий. В 2011 году участвовал в выборах в Законодательное собрание Свердловской области по Октябрьскому одномандатному избирательному округу № 10. Выиграл в Областном суде Свердловской области суд у избиркома, который отказывался регистрировать кандидата на основании превышения числа подписей, признанных недействительными, но был снят с выборов Верховным Судом РФ.

В 2012 году организовал сбор средств на строительство «Кладбища памятников архитектуры Екатеринбурга», которое открылось в Международный день музеев. В августе того же года приступил к работе по организации выборов в Координационный Совет российской оппозиции в качестве председателя Центрального выборного комитета. В это же время он заявил о том, что не видит для себя будущего как публичного политика, однако ему действительно интересны «проработка и решение организационных вопросов, создание работающих систем и структур, особенно — на стыке ИТ и политики». На Учредительном съезде «Народного альянса» 15 декабря 2012 года был избран в Центральный Совет партии, а летом 2013 года возглавил предвыборный штаб кандидата в мэры Москвы Алексея Навального.

В 2015 году Волков назвал состоявшийся в 2014 году референдум о статусе Крыма проведённым с нарушениями законодательства и настаивал на проведении повторного референдума под международным контролем с учётом волеизъявления жителей Крыма. В то же время, согласно словам председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, Леонид Волков во время протестов в поддержку Алексея Навального 2021 года отказался исправлять интерактивную карту и удалять Крым с карты Российской Федерации, приведя некоторые аргументы, которые Чубаров отказался озвучивать.

В 2015 году возглавил избирательный штаб партии ПАРНАС на выборах в Законодательное собрание Новосибирской области. После отказа в регистрации списка кандидатов по итогам проверки подписей по базам данных ФМС России, в которой, по его утверждению, содержится большое количество ошибок, объявил голодовку. Волков утверждает, что фальшивые подписи были собраны токсичными сборщиками. В том же году возглавлял избирательный штаб партии ПАРНАС на выборах в Костромскую областную думу.

В 2015 году против Волкова было возбуждено уголовное дело по заявлению корреспондента LifeNews Поступинского, утверждавшего, что 17 июля 2015 года оппозиционер повредил его микрофон во время конфликта у штаба Демократической коалиции в Новосибирске. Позже корреспондент LifeNews изменил показания и стал уверять, что Волков схватил его за руку, причинив физическую боль. Волкова обвинили в воспрепятствовании работе журналиста с применением насилия (часть 3 статьи 144 Уголовного кодекса РФ). Судья Центрального районного суда Новосибирска квалифицировала действия Волкова по более мягкой части статьи, без применения насилия, и в августе 2016 года приговорила его к штрафу в размере 30 тысяч рублей.

В конце 2015 года вместе с политиком Сергеем Бойко основал «Общество защиты интернета», призванное защитить интернет в России от цензуры, избыточного регулирования и административного произвола.

26 марта 2017 года Волков и другие сотрудники Фонда борьбы с коррупцией, которые организовали в своём офисе прямую трансляцию с акций протеста по всей России, были задержаны полицией. На Волкова и ещё одного сотрудника ФБК были составлены протоколы, согласно которым они отказались по требованию сотрудников правоохранительных органов покинуть помещение фонда, когда полицейские проводили эвакуацию из-за сообщения о якобы готовящемся взрыве. 27 марта Симоновский суд Москвы приговорил Волкова к 10 суткам ареста по обвинению по статье 19.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»). Суммарно в ходе кампании в поддержку регистрации Алексея Навального в качестве кандидата на выборах президента России арестовывался 5 раз и провёл под административным арестом 95 суток.

12 июня 2017 года Волков и другие сотрудники «Фонда борьбы с коррупцией» провели девятичасовую трансляцию с акций протеста по всей России.

21 мая 2019 года был задержан и затем арестован на 20 суток за соучастие в организации митинга против повышения пенсионного возраста 9 сентября 2018 года.

В осеннем семестре 2018 года Леонид Волков прошёл полугодовое обучение в Йельском университете по программе «Maurice R. Greenberg World Fellows Program».

Летом 2019 года Волков покинул Россию после возбуждения уголовного дела в отношении ФБК по статье об «отмывании денег», в настоящее время он проживает на территории одной из европейских стран.

28 января 2021 года Главным следственным управлением Следственного комитета РФ против Волкова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 151.2 УК РФ («склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий»), а 29 января властями РФ он объявлен в розыск.

В начале февраля 2021 года в Екатеринбурге у Сусанны и Михаила Волковых — родителей Леонида Волкова — прошёл обыск. По словам матери Волкова, в постановлении было указано, что обыск связан с делом о нарушении санитарно-эпидемиологических норм (ст. 236 УК) в Москве 23 января.

10 февраля 2021 года Леонид Волков был объявлен в межгосударственный розыск на территории СНГ. Он проходит по делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги. СК заочно потребовал его ареста и Басманный суд удовлетворил это ходатайство. Ранее его объявили в розыск по России.

17 июня Леонид Волков провёл встречу в Конгрессе США. Председатель подкомитета Палаты представителей Уильям Китинг обсудил с Волковым ситуацию с Навальным и борьбу с коррупцией.

10 августа Следственный комитет России возбудил против Волкова уголовное дело по обвинению в финансировании экстремистской организации.

14 января 2022 года Росфинмониторинг внёс Леонида Волкова в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. 22 апреля Минюст России внёс Волкова в список физических лиц — «иностранных агентов».

1 февраля 2023 года состоялась встреча Леонида Волкова с заместителем государственного секретаря США Венди Шерман.

9 марта Волков объявил об уходе с поста председателя правления ФБК — из-за подписи под письмом к Еврокомиссии с просьбой снять санкции с руководителей «Альфа-групп» — Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичёва. Политик отрицал подпись этого письма и называл его подделкой до тех пор, пока Алексей Венедиктов не выложил списки подписавших.

Конфликт с Максимом Кацем и обвинения в сексуальных домогательствах 
В 2013 году Волков возглавлял избирательный штаб Алексея Навального на выборах мэра Москвы. Заместителем Волкова был политик Максим Кац — он организовывал установку агитационных «кубов» и встречи с избирателями.

После выборов Волков положительно оценил работу Каца, назвав его «гением организации процессов». Через три года после кампании Леонид Волков заявил, что Кац был уволен из штаба за неделю до выборов из-за угроз обратиться в правоохранительные органы в случае противоправных действий работников штаба. По версии Каца, никакого увольнения не было. Согласно заявлениям друга Максима Каца, журналиста Ильи Варламова, попытка увольнения произошла из-за личного конфликта Каца с начальником штаба Леонидом Волковым. Навальный не поддержал попытку увольнения, все доработали до конца кампании в разных отделах штаба. В мае 2016 года Алексей Навальный, негативно оценивая самого Каца и опыт совместной работы с ним, исключил возможность какого-либо дальнейшего взаимодействия и сотрудничества. 

Вскоре после этого Екатерина Патюлина, бывшая глава интернет-отдела штаба Навального, рассказала о конфликте между Кацем и Волковым, утверждая, что настоящей причиной конфликта были сексуальные домогательства по отношению к ней со стороны Леонида Волкова и сталкинг. В 2020 году Патюлина и Кац стали супругами. Максим Кац подробно изложил схожую версию событий в одном из роликов на своём YouTube-канале.

Личная жизнь 
Леонид Волков был женат дважды:
 В 2007 году женился на Наталье Грединой, в браке родились сын Борис (2009) и дочь Маргарита (2012).
 В 2015 году женился на Анне Бирюковой — руководительнице социологической службы Фонда борьбы с коррупцией, — от которой имеет сына Марка (2017). В 2020 году после прохождения Бирюковой гиюра пара провела повторное бракосочетание — по иудейскому обряду.

Родной брат Евгений Волков живёт в Екатеринбурге, работает архитектором. Участвует в арх-группе «Подельники», восстанавливающей памятник конструктивизма «Белая башня».

Награды и звания 
 Премия Теодора Хойса (2022)

Библиография

Примечания

Ссылки 
 
 Пресс-портрет: Леонид Михайлович Волков
 

Выпускники Уральского государственного университета
Депутаты Екатеринбургской городской думы
Блогеры России
Партия народной свободы «За Россию без произвола и коррупции»
Члены движения «Солидарность»
Персоналии:Фонд борьбы с коррупцией
Члены партии «Россия будущего»
Ютуберы по алфавиту
Ютуберы России
Авторы каналов YouTube
Политики-эмигранты
Деятели протестного движения в России (2011—2013)
Люди, признанные в России «иностранными агентами»
Русские эмигранты четвёртой волны в Литве